Iglekärr kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iglekärr, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Lilla Iglekärr, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Stora Iglekärr, Västergötland, (Iglekärr) sjö i Ale kommun, 
Iglekärr, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,

Se även
Igelkärr

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn